Ярковий Іван Мефодійович (1927—2012) — український радянський партійний діяч, 1-й секретар Тернопільського обкому КПУ.
 Ярковий Петро Іванович (1923—2018) — учасник німецько-радянської війни, почесний громадянин Херсона.